Сумайла () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сумайла, Рашид (род. 1992) — ганский футболист.
 Сумайла, Уссиф Рашид — учёный-экономист, специалист по рыбоводству.